El Torneig de Winston-Salem 2011, oficialment conegut com a Winston-Salem Open 2011, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 21 i el 27 d'agost de 2011 al campus de la Wake Forest University, Winston-Salem, Carolina del Nord, Estats Units.

El tennista estatunidenc John Isner va aconseguir el segon títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2011
ATP World Tour 2011